Ada Lovelace (1815-1852), Lady Lovelace - a mulher que ficou conhecida como a primeira programadora de computadores;
 Linda Lovelace (1949-2002) - actriz norte-americana;
 Lovelace - filme biográfico de 2013

Desambiguação